Funkenhagen ist:

 Funkenhagen (Boitzenburger Land), Ortsteil der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark in Brandenburg, Deutschland
 Funkenhagen, Kreis Köslin, Pommern, seit 1945: Gąski (Mielno), Dorf in der Landgemeinde Mielno im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern, Polen